Meno male che ci sei – romanzo del 2007 di Maria Daniela Raineri
 Meno male che ci sei – film del 2009 di Luis Prieto, basato sul romanzo omonimo